Во́ря () — назва річок в Росії:

 Воря — річка в Московській області, притока Клязьми
 Воря — річка в Московській і Смоленській областях, притока Угри
 Мала Воря — річка в Московській і Смоленській областях, притока річки Ворі, що впадає в Угру.

Див. також 
 Воря-Богородське — село в Щолковському районі Московської області